«Финансист» () — роман американского писателя Теодора Драйзера, опубликованный в 1912 году, первый из цикла «Трилогия желания» (второй и третий романы из этого цикла — «Титан» и «Стоик»). Главный герой трилогии — Фрэнк Алджернон Каупервуд. В основу положена история жизни американского миллионера Чарльза Йеркса (1837—1905). Наиболее распространённый перевод на русский язык М. Волосова.

Драйзер показывает, как окружавшая Каупервуда финансово-экономическая среда уже с детства формирует в нём психологию коммерсанта и биржевого дилера, для которого все средства хороши, если они помогают достигнуть власти и богатства. Начав с мелких биржевых спекуляций, Каупервуд постепенно приобретает состояние, подкупает чиновников муниципалитета, незаконно приобретает городские концессии в Филадельфии.  В романе «Титан» Драйзер развёртывает жизнь Каупервуда в Чикаго, где повторяется цикл его деятельности в Филадельфии на расширенной базе (развитие по спирали).

«Трилогия желания» — значительное произведение американской и европейской литературы XX века. Драйзер рисует быт и нравы финансовой среды, подход крупного бизнеса к обществу и его политическую несентиментальность.

В «Трилогии желания» Драйзер обнажает жёсткую, хищническую природу Каупервуда, но в то же время любуется этим спекулянтом: Драйзера привлекает этот смелый финансовый гигант. Одна из важных функций образа Каупервуда в «Финансисте» — представить в концентрированной и открытой форме отсутствие этических сантиментов, нравственного принципа, что в той или иной степени присуще всем приведённым в романе финансовым тузам Филадельфии (Батлеру, Молленхауэру и Симпсону).

Сюжет 
Главный герой, Фрэнк Каупервуд, родившись  в 1837 году, ещё молодым человеком становится выдающимся финансистом. Он — выходец из семьи мелкого банковского служащего, живёт в Филадельфии, и накануне Гражданской войны между Севером и Югом (1861—1865) ему удается войти в круг крупнейших финансовых магнатов Пенсильвании. В 21 год Каупервуд женится на привлекательной женщине вдове Лилиан, и от этого брака у них рождается двое детей; со временем он приобретает для своей маклерской конторы престижный особняк на Третьей улице — «визитной карточке» города.

Но любитель успехов, женщин и денег, Каупервуд стремится к большему. Он влюбляется в Эйлин — дочь крупного подрядчика Батлера, который вместе с двумя другими воротилами заправляет всеми делами в городе. Впервые он увидел Эйлин в доме её отца, когда ей было 16 лет. В 1871 году в Чикаго происходит крупный пожар, биржу охватывает паника, и Каупервуд оказывается в затруднительном положении — из-за его махинаций с использованием денег из городской казны он должен городу около полумиллиона долларов. Батлер и жена Каупервуда получают анонимные записки, в которых сообщается о связи Эйлин с Каупервудом. Батлер решает мстить, и под его влиянием Каупервуд лишается возможной поддержки, против Каупервуда и городского казначея начинается уголовный процесс за растрату бюджетных средств.

Суд приговаривает 34-летнего финансиста к заключению на 4 года 3 месяца в одиночной камере. Однако через 13 месяцев Каупервуда освобождают, поскольку отец Эйлин к этому времени умирает, и никто не препятствует удовлетворению просьбы о помиловании. Бывший заключённый, уже через полгода после освобождения, во время очередной биржевой паники (в 1873 году), пользуется моментом, за несколько дней становится миллионером: скупает и продаёт все возможные акции с выгодой для себя. Восстановив своё финансовое положение, он понимает, что свою репутацию уже спасти не удастся, в связи с чем принимает решение покинуть Филадельфию вместе со своей возлюбленной Эйлин и отправляется в Чикаго. Семью и детей оставляет на скромном содержании и скоро получает развод.

Ссылки 
 

Романы 1912 года
Романы США
Романы Теодора Драйзера